

Patronymie 
 Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) est un historien allemand ; 
 Carsten Niebuhr (1733-1815) est un explorateur et géographe danois d'origine allemande ;
  (1888-1961) est un officier de marine et diplomate allemand ;
  (1894-1962) est un théologien américano-allemand ;
 Hermann Niebuhr (1904-1968) est un joueur de basketball allemand ;
  (1936-) est un sculpteur allemand ;
  (1817-1860) est un conseiller de Frédéric-Guillaume IV de Prusse ;
 Reinhold Niebuhr (1892-1971) est un théologien américain protestant.